Заку́льта — село на западе Хилокского района Забайкальского края России, центр сельского поселения «Закультинское».

География 
Село Закульта расположено на правом берегу реки Хилок, на линии Забайкальской железной дороги, в 60 км западнее города Хилок.

История 
В конце XIX — начале XX века на месте села находилось несколько бурятских улусов. Село было основано в 1910 году. Население занималось сельским хозяйством в коммуне «Шэнэ байдал», колхозах «Красный колос», им. Н. С. Хрущёва, «Дружба». В 1991 в селе работало отделение совхоза «Сосновский».

Население 
Численность населения села в 2002 году составляла 509 чел., в 2011 — 484. Основное занятие жителей — обслуживание железной дороги, а также сельскохозяйственное производство в коллективном и личных подсобных хозяйствах. В селе функционируют администрация, школа, детский сад, почта, фельдшерский пункт, дом культуры, несколько частных магазинов, частная хлебопекарня.

Улицы 
 ул. Школьная
 ул. Кооперативная
 ул. Новая
 ул. Солнечная
 ул. Трактовая

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хилокского района